Pietro Romani (1791-1877) – compositore
Pietro Romani (1885-1973) – politico